

Пеньє — село у Каширському міському окрузі Московської області Російської Федерації

Пеньє — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна.